

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Pomorzany - część miasta Olkusz
 Pomorzany - część miasta Szczecin
 Pomorzany - przysiółek wsi Paliwodzizna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Pomorzany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica 
 Pomorzany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie 
 Pomorzany – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Pomorzany – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

Inne 
 Pomorzany – jezioro w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kłecko, na Pojezierzu Gnieźnieńskim
 Pomorzany – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Błoniu w gminie Krośniewice, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim, w Polsce
 Pomorzany – dawne osiedle administracyjne Szczecina
 Pomorzany – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego
 Pomorzany – poprzednia nazwa wsi Pomarzany w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta
 Kopalnia Pomorzany

Zobacz też 
 Pomorzanie

Linki zewnętrzne